Phước Bình (Ho Chi Minhstad)
 Phước Bình (Ninh Thuận)
 Phước Bình (Đồng Nai)
 Phước Bình (phường in Bình Phước)
 Phước Bình (thị trấn in Bình Phước)